Amazja – hipotetyczny superkontynent
 Amasya – starożytna Amasea, łac. Amasia, Amazja
 Amasya – prowincja w Turcji